John Nash pode referir-se a:
John Nash (arquiteto), britânico 
John Forbes Nash, matemático, Prémio Nobel de Economia de 1994.

Desambiguações de antropônimos